Матьяш:
  — имя. Известные носители:
 Матьяш I (или Матьяш Хуньяди; 1443—1490) — венгерский король.
 Матьяш II, из династии Габсбургов (также Матиас, Маттиас, Матвей, Матиаш; 1557—1619) — король Венгрии, король Чехии, эрцгерцог Австрийский; король Германии (римский король).
 Матьяш Ратот (или Матиас Ратот; ум. 1241) — венгерский церковный и государственный деятель.
 Матьяш — фамилия.
 Матьяш, Андре (род. 1989) — ангольский гребец.

См. также